Сан Антонио Буенависта, Ел Теколоте има више значења:

 Сан Антонио Буенависта, Ел Теколоте (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Буенависта, Ел Теколоте (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику